Petronio Probiano – console del 322
 Probiano – politico romano, praefectus urbi nel 377
 Celio Aconio Probiano – console del 471